Радовець Арнольд Анатолійович — український політик, народний депутат України

Радовець — село в Хасковській області, входить до складу общини Тополовград

Радовець — село в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства

Радовець– населений пункт у Вараждинській жупанії у складі громади Цестиця